Ендрю Меллон (1855—1937) — американський банкір, мільярдер, філантроп і меценат, міністр фінансів при президентах Воррені Гардінгу, Калвіні Куліджі і Герберті Гувері; посол США в Великій Британії.
 Річард Б. Меллон (1858—1933) — американський банкір, промисловець і філантроп.
 Рейчел Ламберт Меллон (1910—2014) — американська садівниця, філантроп, невістка Ендрю Меллона.

 Мелон-арена — спортивний комплекс у Піттсбурзі, Пенсильванія.
 Університет Карнегі-Меллон — приватний університет і дослідний центр, розташований в місті Піттсбург, штат Пенсильванія.
 Інститут індустріальних досліджень Меллона — дослідницький інститут в Піттсбурзі, штат Пенсильванія.